Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Richard Gasquet 7-5, 7-62.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Richard Gasquet (finale)
 Julien Varlet (semifinali)

 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Peter Clarke (primo turno)
 Orest Tereščuk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2002